It’s My Life (album Talk Talk), 1984
 It’s My Life (singel Dra Albana), 1992
 It’s My Life (singel Bon Jovi), 2000
 It’s My Life (singel Cezara), 2013

Zobacz też 
 My Life